Собя́нин — русская фамилия.

Известные носители 
 Собянин, Александр Александрович (1943—1997) — сотрудник ФИАН, Сопредседатель Клуба избирателей Академии наук (КИАН).
 Собянин, Владимир Александрович (род. 1952) — советский и российский химик, ректор Новосибирского государственного университета (с 2007 по 2012).
 Собянин, Гавриил Епифанович (1896—1944) — Герой Советского Союза.
 Собянин, Евгений Константинович (1896—1963) — советский военачальник, генерал-майор.
 Собянин, Иван Васильевич (1915—1976) — Герой Советского Союза.
 Собянин, Сергей Семёнович (род. 1958) — российский государственный и политический деятель, мэр Москвы (с 2010).